Олзоев — фамилия. Известные носители:

 Олзоев, Базар Васильевич (1926—1969) — бурятский советский музыковед.
 Олзоев, Клим Самсоновичи (род. 1933) — советский борец классического стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР, призёр чемпионата Европы, Заслуженный мастер спорта СССР.